Чемпионат Люксембурга по футболу 1992/1993 — 79-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1992/1993
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1992 году
1993 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993